Mathias Muther (* 1982 in Vorarlberg) ist ein österreichischer Unternehmer und Investor im erneuerbaren Energie und Immobilien Bereich.

Leben und Wirken 
Mathias Muther wurde 1982 als Einzelkind in einem kleinen Bergdorf in Vorarlberg geboren, wo er neben seiner Wahlheimat Wien heute noch lebt. Nach seiner Pflichtschulzeit absolvierte er eine Lehre als Gas- Wasser- und Heizungstechniker und studierte anschliessend nebenberuflich Wirtschaft und machte seinen MBA.

Unter anderem ist er Gründer und Chairman der  Aerocompact group, die weltweit zu den führenden Anbietern im Solar-Tech-Bereich zählt. Die AEROCOMPACT Group wurde von Mathias Muther 2022 in die Mathias Muther Privatstiftung eingebracht. 2018 wurde AEROCOMPACT von der österreichischen Wirtschaftskammer als Born Global Champion ausgezeichnet. Mathias Muther wurde im gleichen Jahr als Senator in den Senat der Wirtschaft aufgenommen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im erneuerbaren Energie Bereich zählt er zu den “first mover” Unternehmern in diesem Bereich.

Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer baut er das Charity Projekt „Solar Power Aid“ auf, mit dessen Hilfe in von Umweltkatastrophen heimgesuchten Krisenregionen die Stromversorgung punktuell durch Photovoltaik und Batteriespeicher-Pakete schnellstmöglich wiederhergestellt werden soll.

Neben seiner Heimat Vorarlberg wohnt Muther in Wien, wo er auch den grössten Teil seiner Firmen und Stiftung angesiedelt hat. Er hat zwei Kinder, ist in erster Ehe geschieden und lebt nun zusammen mit seiner Lebensgefährtin.

Unternehmerischer Werdegang 

 2003 gründete Mathias Muther mit 21 Jahren zusammen mit einem Freund seine erste österreichische GmbH, mit der sie als Quereinsteiger ein Cafe/Bar Betrieb in der Stadt Feldkirch eröffneten, welches 2005 erfolgreich wieder verkauft wurde.
 2008 gründete Mathias Muther zusammen mit seinem Geschäftspartner Renan Sen die Firma SST Solar GmbH, die thermische Solar Kollektoren produziert und verbaut.
 2014 gründete er dann mit Renan Sen die AEROCOMPACT GmbH in Österreich sowie die AEROCOMPACT Inc in Phoenix, USA.
 2016 verkaufte Mathias Muther seine Anteile an der SST Solar an Renan Sen und dieser wiederum seine Anteile an der AEROCOMPACT an Mathias Muther, wodurch beide Unternehmer jeweils 100% der Anteile an der jeweiligen Firma erworben haben.
 2016 gründet er die Firma emju GmbH, mit der er bis heute diverse Immobilien Projekte baut, kauft und entwickelt.
 2019 gründet er die AEROCOMPACT Holding GmbH in Österreich mit dem Ziel die AEROCOMPACT Gruppe als Konzerngesellschaft auszubauen.
 2022 gründete er die Mathias Muther Privatstiftung mit mehreren darunter angesiedelten Unternehmen wie zum Beispiel die SENAFIN Capital Management GmbH.
 2022 wird die AEROCOMPACT Holding auch in seine Privatstiftung eingebracht.
 2022 gibt er seine Geschäftsführerrolle in der AEROCOMPACT ab und übernahm die Rolle als Aufsichtsrats-Vorsitzenden.

Unternehmer (Österreich)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Manager (Energiewesen)
Person (Vorarlberg)
Person (Wien)
Österreicher
Geboren 1982
Mann